Канун — ритуальна страва.

Канун — у Османській імперії — світський закон, який видавався султаном.

Канун-наме — кодекс законів; збірка султанських законодавчих актів, що не стосувалися шаріату.

Канун Лека Дукаджині — збірка традиційних албанських законів.

Канун — струнний щипковий музичний інструмент.

Джерела 

 Іналджик Г. Османська імперія: Класична доба (1300—1600), — К.: Критика, 1998. — 287 с.
 Середньовічні історичні джерела Сходу і Заходу 

Османська імперія
Джерела середньовічного права